Jazz-Iz-Christ — дебютный студийный альбом проекта американского вокалиста Сержа Танкяна Jazz-Iz-Christ. Пластинка вышла 23 июля 2013 года. Изначально планировалось, что альбом будет больше напоминать готик-рок, но позднее всё же был выбран именно джаз.

Об альбоме 
Jazz-Iz-Christ состоит из 15 песен, из которых 10 без вокала. Песня «Garuna» написана на музыку  армянского композитора-классика Комитаса.

Каждая песня в альбоме, создавалась совместно с джаз-исполнителями и музыкантами, среди них: Валери Толстов, Тигран Хамасян, Винсент Педулла, Жан Дель Сесто и другие. В записи помогал гитарист и музыкант Трой Зеглер, который работал с Сержем при записи его первого альбома Elect the Dead.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сержа
 Serj Tarkian — Orca, Jazz is Christ Loudwire

Альбомы Сержа Танкяна
Альбомы Serjical Strike Records